Rio Salado (dt. „Salzfluss“) ist der Name folgender Flüsse:

* Río Salado (Argentinien), Fluss im Norden von Argentinien
 Río Salado del Oeste, Fluss im Westen von Argentinien
 Río Salado del Sur, Fluss südlich von Buenos Aires
 Río Salado (Potosí), Fluss im Departamento Potosí, Bolivien
 Río Salado (Antofagasta), Fluss in der Region Antofagasta, Chile
 Río Salado (Kuba), Fluss in Kuba
 Río Salado (Mexiko), Nebenfluss des Rio Grande in Mexiko
 Río Salado (New Mexico), Nebenfluss des Rio Grande in New Mexico, Vereinigte Staaten
 Río Salado (Paraguay), Nebenfluss des Rio Paraguay, Paraguay
 Río Salado (Río Quijos), Nebenfluss des Río Quijos (Río Coca) in Ecuador
 Río Salado (Spanien), Fluss in Spanien
 Río Salado (Río Apurímac), Nebenfluss des Río Apurímac in Peru
 oberer Flussabschnitt des Río Locumba in der Region Tacna, Peru